Зентара () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зентара, Валенты (род. 1948) — польский хоккеист и тренер.
 Зентара, Марек (род. 1970) — польский хоккеист и тренер.
 Зентара, Пётр (род. 1988) — польский хоккеист.

Составные фамилии 
 Зентара-Малевская, Мария (псевдоним Эльжбета Рафальская; 1894—1984) — польская писательница и поэтесса, общественный деятель Вармии.